Kleiner Wiesenbach ist ein Gewässername:

 Kleiner Wiesenbach (Braunebach), linker Zufluss des Braunebachs oder Braunenbachs (zur Kyll) vor Mürlenbach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Kleiner Wiesenbach (Talbach), linker Zufluss des Talbachs (zum Dernbach) vor Ramberg, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Kleiner Wiesenbach (Wolfegger Ach), rechter Zufluss der Wolfegger Ach bei Witschwende, Gemeinde Bergatreute, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Wiesenbach